Antônio Carlos – comune brasiliano dello stato del Minas Gerais
Antônio Carlos – comune brasiliano dello stato di Santa Catarina
Antônio Carlos – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
Antônio Carlos – calciatore brasiliano, difensore
Antônio Carlos – attore brasiliano (1927-2005)